Іжа — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь.
 Іжа — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.